Ciocchi del Monte ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Maria Ciocchi del Monte (1462–1533), italienischer Geistlicher, Kardinal 
 Baldovino Ciocchi del Monte (1485–1556), italienischer Geistlicher, Kardinal 
 Cristoforo Guidalotti Ciocchi del Monte (1484–1564), italienischer Geistlicher, Kardinal 
 Gaspare Antonio del Monte († 1517), italienischer Geistlicher, Bischof von Bethlehem
 Giammaria Ciocchi del Monte (1487–1555), italienischer Geistlicher, Papst, siehe Julius III.
 Innocenzo Ciocchi del Monte (1532–1577), italienischer Geistlicher, Kardinal